Église Sainte-Blandine désigne :
 l'église Sainte-Blandine de Lyon ;
 l'église Sainte-Blandine de Castet-Arrouy dans le Gers.